Kalember ist der Familienname folgender Personen:

 Patricia Kalember (* 1956), US-amerikanische Schauspielerin
 Srđan Kalember (1928–2016), jugoslawischer Basketballspieler und -trainer
 Vlado Kalember (* 1953), kroatischer Popsänger